Bilice je lahko:
 Bilice, Šibenik (Hrvaška)
 Bilice, Pleternica (Hrvaška)